Eidolon (grekiska för spöke, fantom) kan syfta på:

Eidolon (album) – ett musikalbum från 2008 av Dark Fortress
Eidolon (musikgrupp) – power-metal-band från Kanada
Eidolon (släkte) – ett släkte flyghundar
Eidolon Productions – ett skivbolag